Die Antonio Savoldi–Marco Cò – Trofeo Dimmidisì 2015 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. August 2015 in Manerbio stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 118 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 101 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 115 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Manerbio